Arbaciidae är en familj av sjöborrar. Arbaciidae ingår i ordningen Arbacioida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Arbaciidae 7 arter. 

Arbaciidae är enda familjen i ordningen Arbacioida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Arbaciidae